

Persone 
 Filoteo Alberini (1865-1937) – pioniere del cinema e regista italiano
 Marcello Alberini (1511-1580) – funzionario dello Stato pontificio

Altro
 Alberini & Santoni – casa cinematografica italiana
 Palazzo Alberini – palazzo civile rinascimentale a Roma